Камбалда — місто в Західній Австралії.
 Камбалда — родовище нікелевих руд.